Ловци могу бити:

 Ловци, особе које се баве ловом
 Ловци-сакупљачи

или:

 Ловци (Јагодина), насеље града Јагодине, Србија
 Ловци (Крушевац), насеље града Крушевца, Србија

Види још 

 Ловац, вишезначна одредница